Polozov (masculin ; )  ou Polozova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirill Polozov (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Voir aussi 
Patronyme russe